Расмус Стеллан Шёстедт (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Кальмар».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в клубе «Ферьестаден» из его родного города, когда ему было шесть лет. В пятнадцатилетнем возрасте присоединился к молодёжной команде «Кальмара». Спустя три года он подписал с клубом свой первый профессиональный контракт. 26 сентября 2011 года впервые попал в заявку команды на официальный матч с «Ефле», но на поле не появился. Дебютировал в чемпионате Швеции 21 апреля 2012 года в игре с тем же «Ефле», выйдя в стартовом составе.

В начале января 2014 года на правах аренды до конца сезона отправился в «Фалькенберг». В первом сезоне провёл за клуб 27 матчей в Алльсвенскане, после чего перешёл в команду на постоянной основе, подписав контракт на два года.

В январе 2017 года Шёстедт перешёл в кипрский «Арис» из Лимасола. Проведя в высшем дивизионе Кипра 13 матчей, летом того же года перебрался в чемпионат Израиля, подписав контракт с «Хапоэлем» из Хайфы. Весной 2018 года вместе с клубом дошёл до финала кубка страны. В решающей встрече с иерусалимским «Бейтаром» швед вышел на замену в дополнительное время, а «Хапоэль» победил соперника со счётом 3:1. В августе 2019 года перешёл в греческий «Панетоликос», где провёл один сезон в греческой Суперлиге.

В сентябре 2020 года остался без клуба в связи с окончанием контракта с «Панетоликосом». 16 октября вернулся в «Кальмар», подписав с клубом многолетний контракт, начинающий действовать с января 2021 года. Первую игру после возвращения провёл 28 февраля в кубке Швеции с «Браге».

Достижения 
Хапоэль (Хайфа):
 Обладатель кубка Израиля: 2017/18
 Обладатель суперкубка Израиля: 2018

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Кальмара» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК «Фалькенберг»
Игроки ФК «Арис» Лимасол
Игроки ФК «Хапоэль» Хайфа
Игроки ФК «Панетоликос»